Böss ist der Familienname folgender Personen:
 Gideon Böss (* 1983), deutscher Schriftsteller und Kolumnist
 Monika Böss (* 1950), deutsche Schriftstellerin
 Paul Böss (1890–1969), deutscher Wasserbauingenieur

Siehe auch:
 Böß
 Boëss